Caleidoscopio o Calidoscopio pueden estar referidos a:

Entretenimiento, ocio, curiosidades 
 Caleidoscopio, objeto de entretenimiento o juguete que consiste en un tubo que contiene tres espejos, los que forman un prisma triangular con su parte reflectante hacia el interior.

Literatura 
 Calidoscopio, libro recopilatorio de varios relatos cortos del escritor austriaco Stefan Zweig, escrito en torno a 1936, y publicado de manera póstuma en 1945, tras la muerte del autor tres años antes.